Erincin ist der Familienname folgender Personen:

 Pinar Erincin, deutsch-türkische Schauspielerin
 Vedat Erincin, in Deutschland wirkender türkischer Schauspieler
 Lilay Huser, ebenfalls deutsche Schauspielerin mit türkischen Wurzeln, war ebenfalls lange unter dem Nachnamen Erincin künstlerisch tätig.